Il toponimo Sabanilla può riferirsi a diverse località:

Sabanilla, distretto della Costa Rica nel cantone di Alajuela
Sabanilla, distretto della Costa Rica nel cantone di Montes de Oca
Sabanilla, città del Messico nello Stato del Chiapas